Zászlóshajó (haditengerészet)
Zászlóshajó (marketing)